Predica di sant'Antonio ai pesci – dipinto di Paolo Veronese
 Predica di sant'Antonio ai pesci – dipinto di Garcia Fernandes